

Cinema 
 La famiglia Addams 2 (Addams Family Values) – film del 1993 diretto da Barry Sonnenfeld
 La famiglia Addams 2 (The Addams Family 2) – film del 2021 diretto da Greg Tiernan, Laura Brousseau, Kevin Pavlovic